Branko Elsner (23 de noviembre de 1929 - 17 de noviembre de 2012) fue un entrenador esloveno de fútbol.

Dirigió en equipos como el NK Olimpija Ljubljana, FC Wacker Innsbruck, Selección de fútbol de Austria y Brummell Sendai.

Clubes

Como entrenador

Referencias 

Futbolistas de Eslovenia
Entrenadores de fútbol de Eslovenia
Entrenadores del NK Olimpija Ljubljana
Entrenadores del FC Wacker Innsbruck
Entrenadores de la selección de fútbol de Austria
Entrenadores del Vegalta Sendai
Nacidos en Liubliana